А́нтон Худ (; ) — новозеландский кёрлингист.

В составе мужской сборной Новой Зеландии участник . В составе смешанной парной сборной Новой Зеландии участник .

Достижения 
 : бронза (, ).
 : серебро ().

 Приз за спортивное мастерство  (): .

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Новой Зеландии